Krischke ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Krischke (* 1936), österreichischer Sachbuchautor
 Dominik Krischke (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Elias Krischke (* 1996), deutscher Schauspieler
 Franz Krischke (1885–1960), österreichischer Maler
 Otto Krischke (1886–1949), österreichischer Musikpädagoge und Volksliedforscher
 Roland Krischke (* 1967), deutscher Literaturwissenschaftler
 Traugott Krischke (1931–1996), Fernsehredakteur und Autor
 Wolfgang Krischke (* 1959), Journalist und Dozent an der Universität Hamburg